

Nom commun 

 Une bride est à l'origine un lien servant à retenir et éventuellement guider. Le mot sert aussi à désigner un mécanisme de fixation ou de maintien d'un objet. À noter que le mot bretelle appartient à la même famille, via le francique brittil. Le verbe brider signifie « mettre en place un mécanisme de fixation pour tenir un objet afin de l'immobiliser en sécurité, ou de le déplacer sans le lâcher ou encore le transporter sans le perdre ». Ce sens générique se retrouve dans tous les métiers manuels anciens, du débardeur au charron. Les deux sens suivants de ce terme français appartiennent à des registres spécialisés.
 Une bride est une pièce de harnais qui se place sur la tête d'un cheval (ou d'un équidé) et qui sert à le conduire ou le diriger. Le mot brîdel attesté en 1223 en moyen haut allemand désigne déjà un "rêne".
 Une bride ( en anglais) est un organe mécanique de blocage utilisé en tuyauterie ou en plomberie pour assembler des organes hydrauliques tels que des tubes, des vannes, des clapets, des robinets et des instruments de mesure.

Homonymes scripturaux (attention à la prononciation)

Personnalité 

 Harold Bride est un des deux opérateurs radio du Titanic.
 Rita Renoir, née Monique Bride-Etivant (1934-2016), est une comédienne française.

Localité 

 Briđe, un village du sud-ouest du Monténégro, dans la municipalité de Podgorica.
 Bride est aussi le nom d'une paroisse de l'île de Man.

Cours d'eau 
 Rivière Bride, un affluent de la rivière Archambault, coulant dans Val-des-Lacs, dans la MRC Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais
Patronyme français